Groß Steinort ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Groß Steinort, Kreis Elbing, siehe Kamionek Wielki (Tolmicko), im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Groß Steinort (1928 bis 1945 Steinort, Kreis Angerburg), siehe Sztynort, im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren